Oxgênios foi o grupo musical infantil brasileiro, que surgiu no final dos anos 90.

O grupo musical infantil tinha como integrantes sete crianças: Dedé Mattos, Erick Bougleux, Lívia Dabarian, Lyvia Archer, Melissa Caldas, Stefan Archer e Vanessa Akeda. O único cd do grupo, intitulado "Oxgênios", foi lançado em 1998 pela Indie Records.

Xuxa e Marlene Mattos eram as madrinhas do grupo, logo, era certo encontrá-los todos os sábados no Xuxa Park.Os integrantes, além de apresentarem suas músicas, participaram também de quadros do programa ensinando Inglês e Espanhol para os baixinhos e programas Especiais de Natal e Ano Novo da Xuxa.

O grupo teve auge em 1998, mas foi extinto por volta de 2000.

Bandas do Brasil